Ронко () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ронко-аль-Адидже — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Верона.
 Ронко-Бриантино — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Монца.
 Ронко-Биеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.
 Ронко-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Ронко-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, подчиняется административному центру Генуя.